Алпорт има више значења:
 Алпорт (Пенсилванија)
 Алпорт (Арканзас)